Dongmyeong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Dongmyeong-dong, Mokpo, stadsdel i Mokpo, Södra Jeolla, 
 Dongmyeong-dong, Sokcho, stadsdel i Sokcho, Gangwon, 
 Dongmyeong-dong, Gwangju, stadsdel i Gwangju,